Камайраго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.

Население составляет 585 человек (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 26823. Телефонный код — 0377.

Покровителями коммуны почитаются святые мученики Косма и Дамиан, празднование в последнее воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/